Чрнци могу бити:

 Чрнци, насељено место у општини Апаче, Помурска регија, Република Словенија
 Горњи Чрнци, насељено место у општини Цанкова, Помурска регија, Република Словенија
 Мурски Чрнци, насељено место у општини Тишина, Помурска регија, Република Словенија